Hill-climbing peut-faire référence à :

 la Montée impossible, une épreuve de motocyclisme
 la méthode hill-climbing en optimisation mathématique